Рождественно — название населённых пунктов в России:

См. также